Едиге Бахтулы Оралбай (; 11 марта 1997, с. Куркелес, Сарыагашский район, Южно-Казахстанская область, Казахстан) — казахстанский футболист, нападающий казахстанского клуба «Кыран».

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в 2015 году в составе клуба «Байтерек» в первой лиге.

В 2018 году стал игроком клуба «Акжайык». 11 марта 2018 года в матче против клуба «Астана» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

В 2019 году играл за «Мактаарал».

В 2020 году перешёл в «Жетысу Б», в начале 2021 года был переведён в основной состав.

В апреле 2021 года подписал контракт с клубом «Мактаарал».

В сборной 
5 января 2015 года дебютировал за сборную Казахстана до 19 лет, в матче против сборной Словении до 19 лет (0:1).

Достижения 
 «Мактаарал»
 Серебряный призёр Первой лиги: 2021

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Байтерек»
Игроки ФК «Мактаарал»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Жетысу Б»
Игроки ФК «Жетысу»